SKV har olika betydelse

En förkortning för Skyddsvakt.
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Karosseriverkstäderna AB
IATA:s kod för St. Catherine International Airport, St. Catherine, Egypten
En förkortning för den svenska myndigheten Skatteverket.
Förkortning för skvadron
Inom programmeringsteknik är .skv en filändelse för semikolonseparerade datafiler.